Bogdan Vitalievitch Potekhine - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Magnitogorsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Metallourg Magnitogorsk, il remporte la Coupe Kharlamov de la MHL en 2010 avec les Stalnye Lissy entraînés par Ievgueni Korechkov. Il est l'auteur du but victorieux lors du quatrième match de la finale donnant le titre à son équipe. Le Finlandais Kari Heikkilä le fait débuter dans la KHL en 2010-2011. Il marque son premier but à ce niveau le  face au OHK Dinamo lors d'une défaite 4-1. Il décroche la Coupe Gagarine 2014 et 2016 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes. Il prend part à la Super Série Subway 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2008-2009 || Metallourg Magnitogorsk 2|| Pervaïa liga || 13|| 5|| 2|| 7|| 8|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| Stalnye Lissy || MHL || 53|| 14|| 17|| 31|| 62|| 11|| 4|| 3|| 7|| 12
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 29|| 2|| 2|| 4|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2010-2011|| Stalnye Lissy || MHL || 19|| 9|| 14|| 23|| 16|| 9|| 3|| 5|| 8|| 4
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Titan Kline || VHL || 14|| 4|| 3|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Stalnye Lissy || MHL || 32|| 15|| 18|| 33|| 26|| 11|| 4|| 7|| 11|| 4
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 41|| 0|| 1|| 1|| 8|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Ioujny Oural Orsk || VHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Stalnye Lissy || MHL|| 1|| 2|| 0|| 2|| 0|| 3|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 43|| 3|| 2|| 5|| 6|| 19|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| Ioujny Oural Orsk || VHL || 3|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 36|| 4|| 1|| 5|| 18|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| Ioujny Oural Orsk || VHL || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 44 || 3 || 11 || 14 || 62 || 20 || 3 || 4 || 7 || 6
|-
| 2016-2017 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 23|| 1|| 1|| 2|| 15|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2017-2018 || Amour Khabarovsk || KHL || 48|| 7|| 5|| 12|| 24|| 5|| 0 || 1|| 1|| 6
|-
| 2018-2019 || Amour Khabarovsk || KHL || 24|| 1|| 4|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Vitiaz || KHL || 15|| 1|| 1|| 2|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Saint-Pétersbourg || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || KRS-BSU Pékin || VHL || 6|| 1|| 4|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 52|| 12|| 7|| 19|| 36|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2020-2021 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 26|| 2|| 1|| 3|| 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Iermak Angarsk || VHL || 2|| 3|| 1|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 3|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Donbass Donetsk || UHSL || 3|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Sokol Krasnoïarsk || VHL || || || || || ||

Notes et références 

Naissance à Magnitogorsk
Naissance en juillet 1992
Attaquant de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Titan Kline
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Iermak Angarsk
Champion de la Coupe Gagarine